Blondie puede hacer referencia a:

 Blondie, banda estadounidense de rock de los años setenta.
 Blondie, tira cómica estadounidense creada por Chic Young.
 Blondie, postre semejante a los tradicionales brownies.
 Blondie Chaplin, guitarrista y compositor de blues sudafricano.
 Saiko Blondie 2005, primer DVD En Directo grabado por el grupo musical Saiko.

Homofonía

Blondi, perra pastor alemán de Adolf Hitler.
Alpha Blondy, cantante de reggae del grupo The Wailers.
Theraphosa blondi, araña migalomorfa de la familia Theraphosidae.